BZH steht für:
 Biochemie-Zentrum der Universität Heidelberg
 Brennstoffzellen-Heizgeräte
 Bretagne, als inoffizielle Landeskennzeichen als Abkürzung des bretonischen Wortes Breizh, aber auch übersetzt als Bretagne zone heureuse
 Brit Air ICAO-Code der französischen Fluggesellschaft
 Lokálnej Elektrickej Železnice Bratislava–Zemská Hranica, eine ehemalige tschechoslowakische Eisenbahngesellschaft

bzh steht für:
 Mapos Buang (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

BZH